Jagielnik peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jagielnik, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Jagielnik, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale